Espressione riferibile a 3 diverse battaglie:
Battaglia di Jackson (Mississippi)
Battaglia di Jackson (Tennessee)
Spedizione di Jackson